Gönül ist ein türkischer weiblicher Vorname und Familienname. Gönül hat zahlreiche Bedeutungen: „Herz, Zuneigung, Verlangen, Wunsch; Zustimmung“; übertragen: „Mut“.

Namensträger

Vorname 

 Gönül Bredehorst (* 1973), deutsche Politikerin
 Gönül Özgül (* 1947), türkische Autorin in Deutschland
 Gönül Sen-Menzel (1949–2014), türkische bildende Künstlerin

Familienname 
 Gökhan Gönül (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Vecdi Gönül (* 1939), türkischer Politiker

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname